Хохрин — фамилия; имеет женскую форму Хохрина.
 Хохрин, Николай Анатольевич (1927—1999) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Хохрин, Савва Николаевич (род. 1927) — советский учёный-зоотехник, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.